Ефре́м Ива́нович Зверько́в (1 февраля 1921, с. Нестерово, Тверская губерния — 31 июля 2012, Москва) — советский, российский -живописец, график, мастер пейзажа, . Народный художник СССР (1981). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997) и Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина (1975).

Биография 
Ефрем Зверьков родился в селе Нестерово (ныне Тверская область). 

В 1926 году семья Зверьковых переехала в Тверь. Здесь начал брать уроки живописи у художника Н. Я. Борисова, выпускника Императорской академии художеств, ученика И. Е. Репина. Это и определило его дальнейшую судьбу. В 1939 году он был принят на подготовительное отделение Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры.

19 ноября 1939 года был призван в РККА. Часть, куда он попал, находилась в Харькове, где его и застало сообщение о начале войны. Потом было тяжёлое отступление с боями, расформирование части.

Весной 1942 года он, рядовой 301-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, участвовал в боях под Белгородом. В июне 1942 года в тяжёлом состоянии почти на полгода попал в госпиталь. После излечения вернулся в часть, участвовал в боях под Сталинградом. В связи с нехваткой водителей в январе 1943 года направлен в 17-й отдельный автомобильный батальон.

После демобилизации в декабре 1945 года занимался живописью в Москве, в студии у академика Б. В. Иогансона. С отличием окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова (1947—1953), учился В. П. Ефанова, П. В. Малькова. Пользовался советами А. А. Пластова.

С 1940 года — постоянный участник всесоюзных, всероссийских, московских и международных выставок. В 1975, 1993, 1996, 1998, 2001—2004 годах в Москве, в 1976 году в городах Болгарии состоялись персональные выставки произведений мастера.

В 1988 году избран академиком (действительным членом) Академии художеств СССР (член-корреспондент с 1975). Член Государственной аттестационной комиссии МГХИ им. В. И. Сурикова (1992). Профессор (2003). Академик Международной академии наук о природе и обществе (2000).

На протяжении многих лет входил в состав руководящих органов творческих организаций:
 член Правления, заместитель председателя Правления МОСХ (1958—1976)
 первый секретарь правления СХ РСФСР (1976—1986)
 секретарь правления СХ СССР (1977—1993)
 член комитета по Государственным премиям РСФСР им. И.Е. Репина (1977—1988)
 член совета Государственного комитета по печати при Совете министров РСФСР (1978—1986)
 член Международного совета музеев (с 1976)
 член Государственного экспертного совета по монументальному искусству при Президенте РФ (с 1998)
 член президиума, вице-президент РАХ (с 1992 года).

С 1994 по 1999 год руководил воссозданием живописного убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Любил слушать классическую музыку, хоровое пение, посещал концерты органной музыки.

Скончался 31 июля 2012 года в Москве, отпевание художника прошло в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Отец — Иван Сергеевич Зверьков (1890—1942), работал инспектором по сбору лекарственных трав. 
 Мать — Мария Тимофеевна Зверькова (Посадская) (1891—1963).
 Супруга — Любовь Васильевна Ширшова (род. 1952), доктор искусствоведения, профессор. Заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ, академик РАХ (2017), член Московского отделения Союза художников России, член Московского Союза художников и Международной ассоциации искусствоведов.

Награды и звания 
 Заслуженный художник РСФСР (1970) — за заслуги в области советского изобразительного искусства
 Народный художник РСФСР (1976) — за заслуги в области советского изобразительного искусства
 Народный художник СССР (1981) — за большие заслуги в развитии советского изобразительного искусства
 Государственная премия Российской Федерации в области изобразительного искусства 1997 года (1998) — за цикл живописных пейзажей, посвященных России
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1975) — за картины «Голубой апрель», «Зимнее солнце», «В лесном краю», «Северная весна»
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2011) — за большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005) — за большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства
 Орден Почёта (1996) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства 
 Орден Отечественной войны II степени (1985) — за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Благодарность Президента Российской Федерации (29 января 2001) — за большой вклад в развитие отечественной культуры 
 Орден Кирилла и Мефодия I степени (НРБ, 1972)
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (РПЦ) — за участие в воссоздании Храма Христа Спасителя в Москве
 Золотая медаль РАХ (1996) — за произведения, представленные на выставке «Защитникам Отечества посвящается» (1995): «Осенний пейзаж», «Зеленый май», «Порубка», «Северная весна»
 Золотой крест РАХ (2011) — за заслуги перед искусством
 Золотая медаль ТСХ
 Международная премия «За вклад в мировое искусство»
 Знак Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской»
 Почётный гражданин Тверской области (2006)
 Новая звезда небосклона в созвездии Водолея была названа в 2001 году «Ефрем Зверьков».

Искусство 
Работы художника представлены в крупнейших собраниях России: в ГТГ и ММСИ, ГРМ, во многих отечественных художественных музеях, в государственных и частных коллекциях Франции, Болгарии, Италии, Бельгии, США, Японии, Китая и других стран.

Пейзажи художника полны чистой и тихой радости, трогают благородством, утонченностью колорита. Доведенные до высокой степени живописной законченности, они сохраняют свежесть и трепетную непосредственность живого восприятия природы.

В начале творческого пути получил признание как автор жанровых работ. Проницательность, чуткость художника помогают ему понять новые тенденции в искусстве 1960-х годов. Однако идеи времени, преломленные лирическим мировосприятием живописца, приобретали в его произведениях новый смысл, становились поэтичнее —
 «Юбилей учительницы» (1954),
 «В родной колхоз» (1957),
 «Улицы в Каргополе» (1963),
 «Кружевницы» (1964).

Раскрывая в своем творчестве поэтическую и философскую ценность неброской среднерусской природы, он возводит её в эстетический идеал. Воспевая красоту первозданности мира, вносит в искусство пейзажа ностальгические ноты, мягко звучащие в созерцании нетронутой человеком природы:
 «Река Поведь» (1967),
 «Осенняя пора» (1970),
 «Весна в лесу» (1971),
 «На Родине» (1971),
 «Утро в поле» (1979),
 «Голубой апрель» (1971),
 «Осенний день» (1981),
 «Половодье» (1986),
 «Тонкие березы» (1991),
 «Дубрава» (1997),
 «Земля Зарайская» (2003).

Чуткое понимание красоты русского пейзажа выразилось в создании серии, посвященной природе Севера:
 «Белая ночь» (1967),
 «Северная весна» (1969),
 «Северная весна» (1990),
 «Онежское озеро» (1980),
 «Ледоход» (1995).

Память 
В 2020 году в Твери, в Студенческом переулке, у дома № 12 открыт памятник Е. Зверькову, выполненный в полный рост. Художник представлен с палитрой и кистями в руках на каменном постаменте с надписью «Ефрему Ивановичу Зверькову. Великому художнику».

Литература 
Ширшова Л. Ефрем Зверьков. ВИБРАЦИЯ ТИШИНЫ // Третьяковская галерея : журнал. — 2021, № 2.

Примечания

Ссылки 
 
 Президиум Российской академии художеств
 Коллекция живописи. Ефрем Зверьков
 Народному художнику СССР Ефрему Зверькову — 90

Графики СССР
Графики России
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-жанристы России
Художники-жанристы СССР
Члены Союза художников СССР
Действительные члены Академии художеств СССР
Действительные члены РАХ
Участники Сталинградской битвы
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище